Sprint steht für: 
 Sprint, eine Kurzstrecke in zyklischen Sportarten
 Sprint (Bahnradsport), Kurzstrecke im Bahnradsport
 Sprint (Rakete), eine US-amerikanische Raketen-Abwehrrakete
 den ehemaligen US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter Sprint Corporation
 das ehemalige Sprint Center, heute als T-Mobile Center bekannt
 Sprintzertifikat, im Finanzwesen ein derivatives Wertpapier
 Alfa Romeo Alfasud Sprint, ein Sportcoupé des Automobilherstellers Alfa Romeo
 eine Ausstattungsvariante des Opel Rekord 
 Sprint 2, ein Arcade-Spiel
 Sprint (Tankstelle), eine Tankstellenkette der BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH, die 1973 von der Cosy-Wasch-Gruppe gegründet wurde
 SPRINT-Studie, eine Studie zum Schulsport 2006
 eine Iteration immer gleicher Dauer im Rahmen des Vorgehensmodells Scrum, siehe Scrum#Sprint
 SPRINT-A, ein japanisches Weltraumteleskop, siehe Hisaki

Sprint ist der Familienname von:
 Philip Sprint (* 1993), deutscher Fußballspieler

Sprint als Abkürzung steht für:
 Schweizer Portal für Recherche im Internet
 Sprach- und Integrationsmittler in der Schreibweise SprInt.

Siehe auch:

 Sprinter

SPRINT